Eerste divisie (1993/1994) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1993/1994. Mistrzostwo oraz awans do Eredivisie zdobyła drużyna FC Dordrecht.

Tabela ligowa

Zobacz też 
 Eerste divisie
 Eredivisie 1993/1994

Bibliografia 
 Wyniki i tabela na stronie rsssf.com

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
Eerste divisie
1993 w Holandii
1994 w Holandii